Sin-nadin-apli (akad. Sîn-nādin-apli, tłum. „(bóg) Sin jest tym, który dał syna”) – syn asyryjskiego króla Asarhaddona (680-669 p.n.e.). Sprawa wyznaczenia go na następcę tronu asyryjskiego jest przedmiotem zapytania skierowanego do wyroczni. Ogłoszenie go następcą tronu nastąpiło najprawdopodobniej na początku 676 roku p.n.e., gdyż znane są dwa datowane na ten rok dokumenty, które świadczą o tym, że następca tronu był już wówczas znany. Wydaje się, iż wkrótce po wyznaczeniu go na następcę tronu Sin-nadin-apli zmarł, gdyż poza wspomnianym zapytaniem do wyroczni nic więcej o nim nie wiadomo.

Przypisy

Bibliografia
 Kwasman T., Parpola S., Legal transactions of the Royal Court of Niniveh (Part I: Tiglath-Pileser III through Esarhaddon), State Archives of Assyria, t. 6, Helsinki University Press 1991.

Asyryjscy książęta